Список гор на Луне перечисляет наименованные горы и горные системы Луны по состоянию на 2014 год.

Пики 
Высоты, указанные ниже, имеют неодинаковые значения в разных источниках. В 1960-х годах для отсчёта использовалась нулевая отметка, отстоящая на  от центра Луны. В 70-х годах это значение принималось равным . Топографические данные, полученные с зонда «Клементина» в 90-х годах, за нулевую отметку принимают .

Приведенные ниже перечни включают только наименованные объекты. Они не включают самые высокие места на Луне, не являющимися горами как таковыми. Данные с зонда «Клементина» свидетельствуют о том, что разница высот самых низких и самых высоких мест на Луне составляет . Точка с наибольшей абсолютной высотой — Лунный пик, расположенный на обратной стороне Луны, на внешней стороне кратера Энгельгардт, находится приблизительно на 6 км дальше от центра Луны, чем пик Гюйгенса, иногда указываемый как высочайшая вершина Луны.

Горы

См. также 
 Планетная номенклатура
 Список деталей рельефа Луны
 Список кратеров на Луне
 Список морей на Луне
 Список долин на Луне
 Список борозд на Луне

Примечания

Ссылки 
 Сведения о пиках и горах взяты из справочника Международного астрономического союза
 Сверка русских названий по каталогу «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа»

 
Горы
Луна